Ez a lap a A Thunderman család epizódjainak listája.

Évados áttekintés

1. évad (2013-2014)

2. évad (2014-2015)

3. évad (2015-2016)

4. évad (2016-2018)

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái